Thai-Denmark Super League 2016 – torneo pallavolistico femminile thailandese
Thai-Denmark Super League 2016 – torneo pallavolistico maschile thailandese